Jacques Deschamps peut désigner :
 Jacques Deschamps (1931-2001), acteur français, notamment spécialisé dans le doublage ;
 Jacques Deschamps (né en 1956), scénariste et réalisateur français ;
 Jacques Deschamps (1697 – 1759), religieux français.